Reigns ist der Ringname von:
 Roman Reigns (* 1985), US-amerikanischer Wrestler

Reigns steht für:
 Reigns (Computerspiel), ein Strategiespiel von Devolver Digital (2016)